Le mot Arte peut désigner :
 Arte la chaîne de télévision franco-allemande ;
 Arte Belgique, version belge de la chaine ;
 Arte un genre de papillon ;
 arte, chacune des corporations professionnelles nées au Moyen Âge florentin ;
 arte, l'art en espagnol et en italien ;
 Arte 4 est un groupe de flamenco ;
 Andrés de Arte 4 est le guitariste de Arte 4 ;
 Arte est un manga de Kei Ohkuro.